Louis Hammerich er navnet på flere personer:

 Louis Hammerich (birkedommer) (1830-1916) – dansk birkedommer og politimester
 Louis Hammerich (grosserer) (1859-1931) – dansk grosserer, søn af den foregående
 Louis Aage Hammerich (1886-1954) – dansk landsretssagfører
 Louis L. Hammerich (1892-1975) – dansk germanist og professor (Louis Leonor Hammerich)